Бенатки може бити:

 Бенатки (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република
 Бенатки (Храдец Кралове), насељено мјесто у округу Храдец Кралове, Краловехрадечки крај, Чешка Република